Астрачи:

 Астрачи — посёлок при железнодорожной станции в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Астрачи — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Астрачи — станция в Бокситогорском районе Ленинградской области.